Чед Дорек (, род. 19 ноября 1978; округ Ориндж, Калифорния) — американский киноактёр, озвучивал персонажей в мультфильмах «Никелодеон», а также выступал в качестве продюсера и режиссёра для некоторых своих фильмов.

Фильмография

Примечания

Ссылки 

Актёры по алфавиту
Актёры США